Goeke ist der Familienname folgender Personen: 

 J. Henry Goeke (1869–1930), US-amerikanischer Politiker
 Klaus Goeke (1944–2011), deutscher theoretischer Physiker
 Knulp Goeke (1929–2005), deutscher Politiker (SPD)
 Willi Goeke (1903–1973), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Goecke